Мали́новка — многозначное понятие.

Птицы 
 Малиновка — другое название птиц вида .
 Малиновка — другое название птиц вида .
 Малиновка — другое название птиц вида .
 Малиновка — другое название птиц вида .

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Малиновка — деревня в Дрогичинском районе.
 Малиновка — деревня в Малоритском районе.

Витебская область
 Малиновка — хутор в Голубичском сельсовете Глубокского района.
 Малиновка — деревня в Залесском сельсовете Глубокского района.
 Малиновка — деревня в Миорском районе.
 Малиновка — деревня в Оршанском районе.
 Малиновка — деревня в Ушачском районе.

Гомельская область
 Малиновка — посёлок в Ветковском районе.
 Малиновка — посёлок в Гомельском районе.
 Малиновка — деревня в Жлобинском районе.
 Малиновка — агрогородок в Лоевском районе.
 Малиновка — деревня в Довском сельсовете Рогачёвского района.
 Малиновка — посёлок в Старосельском сельсовете Рогачёвского района.
 Малиновка — бывшая деревня в Столпнянском сельсовете Рогачёвского района.

Гродненская область
 Малиновка — хутор в Островецком районе.

Минск
 Малиновка — микрорайон в Московском районе.

Минская область
 Малиновка — деревня в Дзержинском районе.
 Малиновка — деревня в Блевчицком сельсовете Копыльского района.
 Малиновка — посёлок в Слобода-Кучинском сельсовете Копыльского района.
 Малиновка — деревня в Крупском районе.
 Малиновка — деревня в Каменском сельсовете Логойского района.
 Малиновка — деревня в Гайненском сельсовете Логойского района.
 Малиновка — деревня в Околовском сельсовете Логойского района.
 Малиновка — деревня в Боровлянском сельсовете Минского района.
 Малиновка — деревня в Щомыслицком сельсовете Минского района.
 Малиновка — деревня в Несвижском районе.
 Малиновка — деревня в Блужском сельсовете Пуховичского района.
 Малиновка — деревня в Дричинском сельсовете Пуховичского района.
 Малиновка — деревня в Правдинском поссовете Пуховичского района.
 Малиновка — посёлок в Исернском сельсовете Слуцкого района.
 Малиновка — посёлок в Знаменском сельсовете Слуцкого района.
 Малиновка — деревня в Стародорожском районе.
 Малиновка — посёлок в Узденском районе.
 Малиновка — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района.
 Малиновка — деревня в Рованичском сельсовете Червенского района.

Могилёвская область
 Малиновка — деревня в Вишовском сельсовете Белыничского района.
 Малиновка — деревня в Ланьковском сельсовете Белыничского района.
 Малиновка — деревня в Техтинском сельсовете Белыничского района.
 Малиновка — деревня в Бобруйском районе.
 Малиновка — деревня в Нижнетощицком сельсовете Быховского района.
 Малиновка — упразднённая деревня в Холстовском сельсовете Быховского района.
 Малиновка — деревня в Кировском районе.
 Малиновка — деревня в Костюковичском районе.
 Малиновка — деревня в Краснопольском районе.
 Малиновка — деревня в Кричевском районе.
 Малиновка — деревня в Осиповичском районе.
 Малиновка — деревня в Чериковском районе.

Казахстан 
 Малиновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Малиновка — упразднённое село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Малиновка — название села Акмол Целиноградского района Акмолинской области до 27.04.2007 года.
 Малиновка — название села Теректы Ескельдынского района Алматинской области до 14.07.2000 года.

Киргизия 
 Малиновка — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Латвия 
 Малиновка (Малинова) — населённый пункт в Даугавпилсском крае.

Россия 
Алтайский край
 Малиновка — село в Алейском районе.
 Малиновка — посёлок в Заринском районе.
 Малиновка — исчезнувший посёлок в Суетском районе.
 Малиновка — село в Шелаболихинском районе.

Амурская область
 Малиновка — село в Бурейском районе.
 Малиновка — село в Шимановском районе.

Архангельская область
 Малиновка — посёлок в Плесецком районе.
 Малиновка — деревня в Устьянском районе.

Башкортостан
 Малиновка — деревня в Белебеевском районе.
 Малиновка — деревня в Зианчуринском районе.

Белгородская область
 Малиновка — посёлок в Белгородском районе.

Брянская область
 Малиновка — посёлок в Выгоничском районе.
 Малиновка — посёлок в Стародубском районе.

Вологодская область
 Малиновка — деревня в Вологодском районе.
 Малиновка — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Малиновка — деревня в Вахневском сельском поселении Никольского района.
 Малиновка — деревня в Зеленцовском сельском поселении Никольского района.
 Малиновка — деревня в Краснополянском сельском поселении Никольского района.

Воронежская область
 Малиновка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Малиновка — хутор в Нижнедевицком районе.

Иркутская область
 Малиновка — деревня в Тайшетском районе.
 Малиновка — деревня в Черемховском районе.

Калининградская область
 Малиновка — посёлок в Гвардейском городском округе.
 Малиновка — посёлок в Гурьевском городском округе, ранее входил в Низовское сельское поселение.
 Малиновка — посёлок в Гурьевском городском округе, ранее входил в Храбровское сельское поселение.
 Малиновка — посёлок в Правдинском районе.
 Малиновка — посёлок в Славском районе.

Калужская область
 Малиновка — деревня в Износковском районе.
 Малиновка — деревня в Медынском районе.

Кемеровская область
 Малиновка — посёлок в Калтанском городском округе.
 Малиновка — деревня в Кемеровском районе.
 Малиновка — село в Новокузнецком районе.
 Малиновка — посёлок в Прокопьевском районе.
 Малиновка — деревня в Яйском районе.

Кировская область
 Малиновка — деревня в Даровском районе.
 Малиновка — посёлок в Кикнурском районе.
 Малиновка — деревня Кильмезском районе в составе Малокильмезского сельского поселения.
 Малиновка — упразднённая в 2000 году деревня в Кильмезском районе в составе Вихаревского сельского округа.
 Малиновка — деревня в Свечинском районе.
 Малиновка — деревня в Унинском районе.
 Малиновка — упразднённый в 1962 году посёлок в Слободском районе.
 Малиновка — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе.
 Малиновка — упразднённая в 1976 году деревня в Лебяжском районе.

Коми
 Малиновка — посёлок в Княжпогостском районе.

Костромская область
 Малиновка — деревня в Вохомском районе.
 Малиновка — деревня в Новинском сельском поселении Октябрьского района.
 Малиновка — деревня в Покровском сельском поселении Октябрьского района.
 Малиновка — деревня в Судиславском районе.

Красноярский край
 Малиновка — посёлок в Ачинском районе.
 Малиновка — деревня в Каратузском районе.
 Малиновка — деревня в Назаровском районе.
 Малиновка — село в Саянском районе.
 Малиновка — деревня в Сухобузимском районе.

Курганская область
 Малиновка — деревня в Далматовском районе.
 Малиновка — посёлок в Кетовском районе.

Курская область
 Малиновка — деревня в Касторенском районе.
 Малиновка — хутор в Воробьёвском сельсовете Солнцевского района.
 Малиновка — деревня в Дежевском сельсовете Солнцевского района.
 Малиновка — деревня в Черемисиновском районе.

Ленинградская область
 Малиновка — кордон в Тосненском районе.
 Малиновка — название посёлка Селезнёво в 1948—49 годах.

Марий Эл
 Малиновка — деревня в Медведевском районе.
 Малиновка — деревня в Моркинском районе.

Мордовия
 Малиновка — посёлок в Темниковском районе.

Нижегородская область
 Малиновка — деревня в Ардатовском районе.
 Малиновка — деревня в Богородском районе.
 Малиновка — деревня в Большеболдинском районе.
 Малиновка — деревня в Бутурлинском районе.
 Малиновка — деревня в Варнавинском районе.
 Малиновка — посёлок в городском округе город Выкса.
 Малиновка — посёлок в Гагинском районе.
 Малиновка — деревня в Ковернинском районе, упразднена в 2007 г.
 Малиновка — деревня в Кстовском районе.
 Малиновка — деревня в Лысковском районе.
 Малиновка — деревня в городском округе город Первомайск.
 Малиновка — деревня в Поломском сельсовете городского округа Семёновский.
 Малиновка — деревня в Шалдежском сельсовете городского округа Семёновский.
 Малиновка — деревня в Сергачском районе.
 Малиновка — деревня в городском округе город Шахунья.

Новгородская область
 Малиновка — деревня в Демянском районе.
 Малиновка — деревня в Солецком районе.
 Малиновка — деревня в Шимском районе.

Новосибирская область
 Малиновка — деревня в Болотнинском районе.
 Малиновка — деревня в Искитимском районе.
 Малиновка — деревня в Колыванском районе.
 Малиновка — посёлок в Новосибирском районе.
 Малиновка — деревня в Северном районе.
 Малиновка — посёлок в Чистоозёрном районе.

Омская область
 Малиновка — село в Тюкалинском районе.
 Малиновка — до 1964 г. название деревни Вишнёвое в Колосовском районе.
 Малиновка — до 1964 г. название деревни Залесная в Тюкалинском районе.
 Малиновка — прежнее название села Старомалиновка в Нижнеомском районе.

Оренбургская область
 Малиновка — посёлок в Северном районе.

Орловская область
 Малиновка — деревня в Должанском районе.
 Малиновка — деревня в Новосильском районе.
 Малиновка — деревня в Орловском районе.
 Малиновка — деревня в Покровском районе.

Пензенская область
 Малиновка — посёлок в Мокшанском районе.
 Малиновка — село в Наровчатском районе.

Пермский край
 Малиновка — деревня в Большесосновском районе.

Псковская область
 Малиновка — деревня в Бежаницком районе.
 Малиновка — деревня в Красногородском районе.
 Малиновка — деревня в Островском районе.
 Малиновка — деревня в Пыталовском районе.
 Малиновка — деревня в Себежском сельском поселении Себежского района.
 Малиновка — деревня в сельском поселении «Красная волость» Себежского района.

Ростовская область
 Малиновка — посёлок в Кагальницком районе.

Рязанская область
 Малиновка — посёлок в Клепиковском районе.
 Малиновка — деревня в Кораблинском районе.
 Малиновка — деревня в Путятинском районе.
 Малиновка — деревня в Алексеевском сельском поселении Сараевского района.
 Малиновка — деревня в Высоковском сельском поселении Сараевского района.
 Малиновка — деревня в Шиловском районе.

Самарская область
 Малиновка — посёлок в Красноярском районе.

Санкт-Петербург
 Малиновка — исторический район Санкт-Петербурга.

Саратовская область
 Малиновка — село в Аркадакском районе.
 Малиновка — село в Ртищевском районе.

Сахалинская область
 Малиновка — упразднённое село в Анивском городском округе.
 Малиновка — село в Поронайском городском округе.

Свердловская область
 Малиновка — деревня в Белоярском городском округе.
 Малиновка — деревня в Каменском городском округе.
 Малиновка — деревня в Слободо-Туринском районе.

Смоленская область
 Малиновка — деревня в Дорогобужском районе, упразднена в 2001 г.
 Малиновка — деревня в Ельнинском районе, упразднена в 2001 г.
 Малиновка — деревня в Угранском районе.

Тамбовская область
 Малиновка — деревня в Гавриловском районе, упразднена в 2011 г.
 Малиновка — посёлок в Кирсановском районе.
 Малиновка — посёлок в Моршанском районе, упразднён в 2018 г.
 Малиновка — посёлок в Мучкапском районе.
 Малиновка — посёлок в Сосновском районе.
 Малиновка — деревня в Тамбовском районе.
 Малиновка — деревня в Токарёвском районе.

Татарстан
 Малиновка — посёлок в Ютазинском районе.

Тверская область
 Малиновка — деревня в Калининском районе.
 Малиновка — деревня в Конаковском районе.
 Малиновка — деревня в Лихославльском районе.
 Малиновка — деревня в Пальчихинском сельском поселении Максатихинского района.
 Малиновка — деревня в Селецком сельском поселении Максатихинского района.
 Малиновка — деревня в Молоковском районе.
 Малиновка — деревня в Старицком районе.
 Малиновка — деревня в Торжокском районе.
 Малиновка — деревня в Торопецком районе.

Томская область
 Малиновка — деревня в Кожевниковском районе.
 Малиновка — село в Кривошеинском районе.
 Малиновка — деревня в Первомайском районе.
 Малиновка — село в Томском районе.

Тульская область
 Малиновка — деревня в Богородицком районе.
 Малиновка — деревня в Ленинском районе.
 Малиновка — деревня в Суворовском районе.

Тюменская область
 Малиновка — село в Аромашевском районе.
 Малиновка — деревня в Голышмановском районе.
 Малиновка — деревня в Ишимском районе.
 Малиновка — деревня в Тюменском районе.

Удмуртия
 Малиновка — деревня в Вавожском районе.
 Малиновка — деревня в Карсашурском сельском поселении Шарканского района.
 Малиновка — починок в Мишкинском сельском поселении Шарканского района.

Ульяновская область
 Малиновка — деревня в Старомайнском районе.

Хабаровский край
 Малиновка — село в Хабаровском районе.

Челябинская область
 Малиновка — посёлок в Агаповском районе.
 Малиновка — посёлок в Красноармейском районе.
 Малиновка — деревня в Сосновском районе.

Чувашия
 Малиновка — посёлок в Ибресинском районе.
 Малиновка — деревня в Красночетайском районе.
 Малиновка — деревня в Моргаушском районе.
 Малиновка — деревня в Цивильском районе.
 Малиновка — посёлок в Шумерлинском районе.

Ярославская область
 Малиновка — деревня в Брейтовском районе.
 Малиновка — деревня в Пошехонском районе.
 Малиновка — деревня в Ростовском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Малиновка — село в Бахчисарайском районе.
 Малиновка — село в Белогорском районе.

Украина 
Винницкая область
 Малиновка — село в Литинском районе.

Волынская область
 Малиновка — село в Рожищенском районе.

Днепропетровская область
 Малиновка — село в Покровском районе.
 Малиновка — село в Солонянском районе.
 Малиновка — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Малиновка — село в Волновахском районе.
 Малиновка — посёлок в Никольском районе.
 Малиновка — село в Славянском районе.

Житомирская область
 Малиновка — село в Брусиловском районе.
 Малиновка — село в Малинском районе.
 Малиновка — село в Новоград-Волынском районе.
 Малиновка — село в Черняховском районе.

Запорожская область
 Малиновка — село в Бердянском районе.
 Малиновка — село в Гуляйпольском районе.

Ивано-Франковская область
 Малиновка — село в Рогатинском районе.

Кировоградская область
 Малиновка — село в Петровском районе.

Львовская область
 Малиновка — село в Пустомытовском районе.

Николаевская область
 Малиновка — до 1968 г. название села Подлесное в Новоодесском районе.
Одесская область
 Малиновка — село в Ивановском районе.

Полтавская область
 Малиновка — село в Глобинском районе.
 Малиновка — село в Миргородском районе.
 Малиновка (до 2016 г. — Чапаевка) — село в Семёновском районе.
 Малиновка — название села Тарасовка Семёновского района до 1996 года.

Ровненская область
 Малиновка — село в Гощанском районе.

Тернопольская область

 Малиновка — с 1946 по 1990 г. название села Выгода Залещицкого района.

Харьковская область
 Малиновка — село в Барвенковском районе.
 Малиновка — посёлок городского типа в Чугуевском районе.

Херсонская область
 Малиновка — село в Геническом районе.

Черниговская область
 Малиновка — село в Репкинском районе.
 Малиновка — село в Черниговском районе.

Черновицкая область
 Малиновка — село в Новоселицком районе.

Реки 
 Малиновка — река в Ленинградской области, приток Сайменского канала.
 Малиновка — река в Московской области, впадает в Озернинское водохранилище.
 Малиновка — река в Пермском крае, приток Мулянки.
 Малиновка — река в Приморском крае, приток Большой Уссурки.
 Малиновка — река в Томской области, приток Улуюла.
 Малиновка — река в Удмуртии, приток Ижа.

Прочее 
 «Малиновка» — станция Минского метрополитена.
 Малиновка — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги.
 Малиновка — парк в Санкт-Петербурге.
 «Малиновка» («Малиновки заслыша голосок...») — песня ВИА «Верасы».
 Малиновка — одна из карт (локаций) в онлайн-игре World of tanks.
 Малиновка — алкогольный напиток.

См. также 
 Малиновка Первая
 Малиновка Вторая
 Малиновка Телешовская
 Малая Малиновка
 

 Малиновка 2